Les championnats d'Europe des régions de karaté 2008, sixième édition des championnats d'Europe des régions de karaté, ont eu lieu le  à Maribor, en Slovénie.

2008
Karaté régions
Karaté régions 2008
Sport à Maribor
Europe régions 2008
Europe régions
Sport en Slovénie en 2008
Sport en juin 2008